Tresa – fiume che scorre tra Italia e Svizzera
Tresa – comune elvetico
Tresa – film del 1915